Marco Fulvio puede hacer referencia a:
Marco Fulvio Nobilior, general romano, pretor en Hispania.
Marco Fulvio Flaco, senador romano del círculo de los Gracos.